

Участники 

Сезон 2003 года начался 29 марта, в первом дивизионе выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Премьер-лиги обозначены красной стрелкой ()

Итоговая таблица 

* Исключён из ПФЛ. В 2004 году во Втором дивизионе не выступил. Был расформирован.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 

 Статистика на сайте sportbox.ru 

2003